Николай Поярков:
 Поярков, Николай Владимирович (род. 1999) — российский футболист.
 Поярков, Николай Дмитриевич (1955—2010) — российский орнитолог, специалист по гусеобразным Северной Евразии.
 Поярков, Николай Ефимович (1877—1918) — русский поэт, критик.